Een verkeersweg:
N239 (België)
N239 (Nederland), zie Provinciale weg 239